Бродерсби може бити:

 Бродерсби (Ангелн), општина у округу Шлезвиг-Фленсбург, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Бродерсби (Швансен), општина у округу Рендсбург, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.